Applikation (von  „anlehnen, sich anschließen“) steht für:

 Anwendungssoftware, kurz App, ein Computerprogramm, das eine für den Anwender nützliche Funktion ausführt
 Applikation, Anwendung einer Funktionsdefinition auf ihre Argumente, siehe Auswertung (Informatik)
 Applikation, Verabreichung oder Anwendung von Arzneimitteln, siehe Applikationsform
 Applikation oder Aufnäharbeit, siehe Applike #Textile Appliken

Siehe auch: